chloronaftaleny
 1-chloronaftalen
 2-chloronaftalen